Holden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jeremy Holden
 Mary Ellen Holden